RKD est l'abréviation de :
 Revolutionären Kommunisten Deutschlands, les Communistes révolutionnaires d'Allemagne ;
 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, centre de documentation néerlandais spécialisé en histoire de l'art.